Macerata (provincie), een Italiaanse provincie
Macerata (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie